

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 4 podstawowe
 Chałupy – część wsi Komarno w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoski, w gminie Janowice Wielkie
 Chałupy – przysiółek wsi Tworzymirki Górne w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Chałupy – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Chałupy – część wsi Wielkie Drogi w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina
 Chałupy – część wsi Przecieszyn w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Brzeszcze
 Chałupy – część wsi Wincentów w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Tczów
 Chałupy – osada w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie
 Chałupy – wieś w woj. pomorskim, w pow. puckim, w gminie Władysławowo
 Chałupy – część wsi Zbytków w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Strumień
 Chałupy – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Świeszyno

Inne 
 Chałupy – przystanek kolejowy w Chałupach, wsi w gminie Władysławowo

Zobacz też 
 Chałupki